est la formule brute de plusieurs isomères.

Acide octadécatriénoïque, isomères de l'acide gras polyinsaturé 18:3 
 acide pinolénique ou acide (5Z,9Z,12Z)-octadéca-5,9,12-triénoïque, numéro CAS 
 acide γ-linolénique ou acide (6Z,9Z,12Z)-octadéca-6,9,12-triénoïque, numéro CAS 
 acide α-calendique ou acide (8E,10E,12Z)-octadéca-8,10,12-triénoïque, numéro CAS 
 acide β-calendique ou acide (8E,10E,12E)-octadéca-8,10,12-triénoïque, numéro CAS 
 acide jacarique ou acide (8Z,10E,12Z)-octadéca-8,10,12-triénoïque, numéro CAS 
 acide α-éléostéarique ou acide (9Z,11E,13E)-octadéca-9,11,13-triénoïque, numéro CAS 
 acide β-éléostéarique ou acide (9E,11E,13E)-octadéca-9,11,13-triénoïque, numéro CAS 
 acide catalpique ou acide (9E,11E,13Z)-octadéca-9,11,13-triénoïque, numéro CAS 
 acide punicique ou  acide (9Z,11E,13Z)-octadéca-9,11,13-triénoïque, numéro CAS 
 acide α-linolénique ou acide (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoïque, numéro CAS 

 acide crépénynique ou acide (Z)-octadéc-9-én-12-ynoïque, numéro CAS 
 acide gorlique ou acide (E)-13-cyclopent-2-én-1-yltridéc-6-énoïque, numéro CAS 
 4-dodécylrésorcinol, numéro CAS 
 propanoate de 3,7,11-triméthyl-1,6,10-dodécatrién-3-yle, numéro CAS